Nothing Was the Same — третий студийный альбом канадского исполнителя хип-хопа Дрейка, выпущенный 24 сентября 2013 года. За первую неделю было продано 658 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200, став 3-м подряд для певца диском № 1 в общенациональном хит-параде США (12 октября). Он также стал № 2 в Австралии и Великобритании (UK Albums Chart), с тиражом в 61,000 копий.

Об альбоме 
Nothing Was the Same был записан в 2012—2013 годах, а впервые о нём Дрейк сообщил в интервью во время концертного тура по Великобритании, посвящённому поддержке предыдущего диска Take Care. Тогда певец заявил, что начал работать над своим третьим студийным альбомом. Название альбома было объявлено Дрейком во время церемонии Грэмми-2013 10 февраля 2013 года, когда певец выиграл премию в категории Best Rap Album.
Релиз состоялся в Северной Америке 20 сентября 2013 года на лейблах OVO Sound, Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Nothing Was the Same был поддержан выходом трёх успешных синглов «Started from the Bottom», «Hold On, We're Going Home» (при участии Majid Jordan) и «All Me» (при участии 2 Chainz и Big Sean).
Альбом получил положительные и умеренные отзывы многих музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как AllMusic, Chicago Tribune, Entertainment Weekly, Exclaim!, Los Angeles Times, Now, Pitchfork Media, Rolling Stone, Spin, USA Today.

Список композиций

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Drake - Nothing Was The Same на веб-сайте Discogs 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Хип-хоп-альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Republic Records
Альбомы Дрейка
Альбомы Cash Money Records
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы Young Money Entertainment